Fearnside ist der Name von
 Philip Fearnside (* 1947), US-amerikanischer Botaniker
 Viola Mitchell Fearnside (1911 – 2002), US-amerikanische Geigerin